Aglianico del Taburno rosato è un vino a DOCG prodotto in provincia di Benevento

Zona di produzione 
Vedi Aglianico del Taburno DOCG

Vitigni con cui è consentito produrlo 
 Aglianico minimo 85%
 Altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Benevento fino ad un massimo del 15%

Tecniche di produzione 
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a  ceppi/ha. Sono esclusi i vigneti di fondovalle e quelli su terreni umidi.
Le forme di allevamento consentite sono a controspalliera.
È vietata ogni pratica di forzatura, ma consentita l'irrigazione di soccorso.
Tutte le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate nella zona DOC, ma sono ammesse eccezioni per i comuni limitrofi.
Richiede un invecchiamento fino al 1º marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Caratteristiche organolettiche 
 colore: rosa più o meno intenso;
 odore: delicato, fresco, fruttato;
 sapore: secco, armonico, fresco, fine;
 acidità totale minima: 5,0 g/l;

Informazioni sulla zona geografica 
Vedi Aglianico del Taburno DOCG

Storia 
Vedi Aglianico del Taburno DOCG

Precedentemente l'attuale disciplinare DOCG era stato:
Approvato DOC con DPR 29.10.1986
Approvato DOCG con DM 30.09.2011 G.U. 236 - 10.10.2011

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri

Note

Voci correlate 
 Aglianico
 Taburno Camposauro

Collegamenti esterni 
Sannio DOP - Consorzio tutela vini

Vini DOCG della provincia di Benevento
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Aglianico